Biya ist der Familienname folgender Personen:

 Chantal Biya (* 1970), kamerunische First Lady
 Jeanne-Irène Biya (1935–1992), erste Ehefrau von Paul Biya (seit 1982 Präsident Kameruns)
 Paul Biya (* 1933), kamerunischer Politiker

Siehe auch:
 Bija